Trincomalee (stad); een stad in het oosten van Sri Lanka
Trincomalee (district); een district in het oosten van Sri Lanka
Trincomalee Airport; de luchthaven aldaar, ook gekend als SLAF China Bay